Die Scottish Football League Division Two wurde 1948/49 zum 43. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 43. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1948/49 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewannen die Raith Rovers, die sich zusammen mit den Zweitplatzierten Stirling Albion den Aufstieg in die Division One sicherten. Torschützenkönig mit 35 Treffern wurde Willie Penman von den Raith Rovers.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1948/49 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1948/49
1948 49